Blackberry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blackberry Township (Illinois)
 Blackberry Township (Minnesota)